Religiöse Kunst steht für:
 Buddhistische Kunst 
 Christliche Kunst 
 Byzantinische Kunst
 Hinduistische Kunst 
 Islamische Kunst 
 Jüdische Kunst